Příjmení Paulík nosí více významných osobností:

 Jaroslav Jan Paulík (1895–1945) – český středoškolský profesor, redaktor, beletrista a překladatel z francouzštiny
 Ján Paulík (1932–???) – slovenský a československý politik
 Vladimír Paulík (* 1967) – český politik